Mauriac steht für

 die französische Stadt Mauriac (Cantal), Hauptort des Arrondissements Mauriac
 Mauriac (Gironde), Gemeinde im französischen Département Gironde 

Mauriac ist der Familienname folgender Personen: 
 Claude Mauriac (1914–1996), französischer Journalist und Schriftsteller 
 François Mauriac (1885–1970), französischer Schriftsteller 
 Jean Mauriac (* 1924), französischer Journalist und Schriftsteller 

Mauriac ist der Name folgender Unternehmen:

 Mauriac père, Schiffswerft in Bordeaux, welche die ersten Raddampfer für die Personenschifffahrt auf dem Genfersee baute 

Siehe auch 
 Mauriac-Syndrom